Quartz jelentései:

Quartz, brit heavy metal együttes.
Quartz, a Warpigs együttes albuma, 1999.